Morlot ist der Familienname folgender Personen:
Adolf von Morlot (1820–1867), Schweizer Geologe und Archäologe
 Antoine Morlot (1766–1809), französischer General der Infanterie
 François-Nicolas-Madeleine Morlot (1795–1862), Erzbischof von Paris
 Ludovic Morlot (* 1973), französischer Dirigent